Afuá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Afuá (ort), Pará, 
 Afuá (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar